Il singolare  dello  SDA Tennis Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Thiemo de Bakker ha battuto in finale 6–4, 3–6, 7–5 Victor Hănescu.

Teste di serie

 Steve Darcis (primo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)
 Victor Hănescu (finale)
 Facundo Bagnis (primo turno)

  Máximo González (primo turno)
  Nicolas Devilder (quarti di finale)
  Miša Zverev (primo turno)
  Diego Junqueira (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

SDA Tennis Open 2012